Fulton puede hacer referencia a:

Personas 
Robert Fulton, (n. condado de Lancaster, Pensilvania, 14 de noviembre de 1765 - † Nueva York, 24 de febrero de 1815). Ingeniero e inventor estadounidense.

Ruth Fulton Benedict, (6 de junio de 1887 – 17 de septiembre de 1948) fue una antropóloga estadounidense.

Robert Fulton, (1948) es un militar británico, gobernador de Gibraltar desde el 27 de septiembre de 2006, al 26 de octubre de 2009.

Cory Fulton Lidle (22 de marzo de 1972 – 11 de octubre de 2006) fue un pitcher diestro de las Grandes Ligas de Béisbol.

Lugares 
 Localidades en los Estados Unidos:
 Fulton, en el estado de Alabama.
 Fulton, en Arkansas.
 Fulton, en California.
 Fulton, en Dakota del Sur.
 Fulton, en Illinois.
 Fulton, en Indiana.
 Fulton, en Kansas.
 Fulton, en Kentucky.
 Fulton, en Maryland.
 Fulton, en Míchigan.
 Fulton, en Misisipi.
 Fulton, en Misuri.
 Fulton, en el Condado de Oswego, Nueva York.
 Fulton, en el Condado de Schoharie, Nueva York.
 Fulton, en Texas.
 Fulton, en Tennessee.
 Fulton, en Wisconsin.

 Localidades en Argentina:
 Fulton, en Buenos Aires.

 Municipios (township) en los Estados Unidos:
 Municipio de Fulton, en Illinois.
 Municipio de Fulton, en Indiana.
 Municipio de Fulton, en Míchigan.
 Municipio de Fulton, en Ohio.
 Condados (county) en los Estados Unidos:
 Condado de Fulton, en Ohio.
 Condado de Fulton, en Georgia.